Plataoniscus är ett släkte av kräftdjur. Plataoniscus ingår i familjen Balloniscidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Plataoniscus